Таллин 1985 — девятый из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это пятый таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил с 21 февраля по 14 марта 1985 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов (10 советских и 5 иностранцев), в том числе 5 гроссмейстеров.

Победу в соревновании одержал гроссмейстер С. В. Долматов.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 

 Таллин, 85 : Междунар. шахмат. турнир памяти П. Кереса : Турнир. сб. / Сост. Ю. Рандвийр. - Таллин: Ээсти раамат, 1987. - 166,[1] с. : ил.; 22 см.

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1985 год в шахматах
Февраль 1985 года
Март 1985 года
1980-е годы в Эстонии